Чехословакия принимала участие в Зимних Олимпийских играх 1964 года в Инсбруке (Австрия) в девятый раз за свою историю, и завоевала одну бронзовую медаль.

Бронза 
 Хоккей, мужчины.

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 
 sports-reference.com 

Страны на зимних Олимпийских играх 1964 года
Спорт в Чехословакии в 1964 году